Carp Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Carp Lake Township (Emmet County, Michigan)
 Carp Lake Township (Ontonagon County, Michigan)